Het seizoen 2014/15 is het 118e jaar in het bestaan van de voetbalclub Heart of Midlothian FC uit Edinburgh. De club komt uit in de Scottish Championship 14/15. Verder neemt de club deel aan de toernooien om de Scottish League Cup, Scottish Cup en de Scottish Challenge Cup.

Voorlopige selectie 2014/15 

Bijgewerkt tot 11 september 2014

Transfers

Aangetrokken 
  Morgaro Gomis; van  Dundee United FC
  James Keatings; van  Hamilton Academical FC
  Soufian El Hassnaoui; van  Sparta Rotterdam
  Neil Alexander; van  Crystal Palace FC
  Liam Henderson; van  Hutchinson Vale FC
  Alistair Roy; van  Stirling Albion FC
  Alim Öztürk; van  Trabzonspor
  Prince Buaben; van  Carlisle United FC
  Scott Gallacher; van  Rangers FC
  Osman Sow; van  Crystal Palace FC
  Robbie Brown; van  AC Oxgangs
  Lee Hollis; van  Motherwell FC
  Bryn Halliwell; van  Shettleston FC
  Adam Eckersley; van  Aarhus GF
  Miguel Pallardó; van  Levante UD
  Género Zeefuik; op huurbasis van  FC Groningen
  Kenny Anderson; van  RKC Waalwijk
  Jake Hutchings; van  Torquay United FC

Vertrokken 
  Paul McCallum; Was gehuurd van  West Ham United FC
  Jamie MacDonald; naar  Falkirk FC
  Jamie Hamill; naar  Kilmarnock FC
  Dylan McGowan; naar  Adelaide United
  Mark Ridgers; naar  St. Mirren FC
  Callum Tapping; naar  Brechin City FC
  Ryan Stevenson; naar  Partick Thistle FC
  Alan Combe; naar  Hibernian FC (laatste half jaar enkel nog keeperstrainer bij Hearts FC)
  Lee Hollis 
  David Smith; naar  Falkirk FC
  Aaron Scott; naar  Hibernian FC

Zie ook
 Scottish League Challenge Cup
 Scottish League Cup
 Scottish Cup

Heart of Midlothian FC naar seizoen
Schotse voetbalclub 2014/15